Bartolomeo Bono il vecchio (1405-1410 circa – tra il 1464 e il 1467) – architetto
 Bartolomeo Bon il Giovane (1450-1510) forse identificabile con Pietro Bon – architetto, figlio del precedente.